Бори́с Александрович Миха́йлов:
 Михайлов, Борис Александрович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Борис Александрович (1959—2015) — советский и украинский художник.